Городское поселение Клин — упразднённое муниципальное образование в Клинском районе Московской области. Образовано 28 февраля 2005 года.

Административный центр — город Клин.

Глава городского поселения — Сретинский Сергей Вячеславович.

Адрес администрации городского поселения: 141600, Московская область, город Клин, ул. Карла Маркса, д. 68-А.

Площадь территории городского поселения — 51 466 га.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Клин) проживают   % населения поселения.

Состав городского поселения 
В состав поселения входит 1 город и 61 сельский населённый пункт:

Примечания

Ссылки 
 Городское поселение Клин 

Упразднённые муниципальные образования Клинского района
Упразднённые городские поселения Московской области
Городские поселения, упразднённые в 2017 году